Bild kan syfta på:

 Bildkonst – måleri, teckning och grafik, och numera även skulptur
 Teckning (konst) – en visuell konst 
 Fotografi – vetenskapen om framställning och behandling av fotografier
 Verklig bild – en term som används inom optiken och fysiken
 Virtuell bild – en term som används inom optiken och fysiken
 Digital bild – ett grafiskt objekt kodat i digital form
 Bild (matematik) – inom kombinatoriken en bijektion mellan skeva diagram
 Bild (tidning) – en tysk dagstidning
 Bilder (musikalbum) –  musikalbum av Turid Lundqvist
 Bildjournalistik –  en form av journalistik som skapar bilder för att berätta en nyhet
 Bildundervisning i Sverige

Se även 
 Bildt
 Wikipedia:Illustrationer – bilder på Wikipedia